gmina Bystrzyca – dawna gmina, powiat wileńsko-trocki, województwo wileńskie
 gmina Bystrzyca – dawna gmina, powiat cieszyński zachodni, województwo śląskie
 gmina Bystrzyca – dawna gmina, powiat oławski, województwo wrocławskie
 gmina Bystrzyca – dawna gmina, powiat lwówecki, województwo wrocławskie
 gmina Bystrzyca – dawna gmina wiejska, powiat słucki, ZCZW

Zobacz też 
 gmina Stara Bystrzyca
 Bystrzyca Kłodzka